Ста́рое Бы́ково — деревня в Назаровской сельской администрации Назаровского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области. Может использоваться название просто Быково, так как деревня Ново-Быково более не существует, сейчас Ново-Быково урочище в верховьях Сундобы примерно в 2 км выше Гаютино .

Деревня расположена правом берегу Сундобы, притока Волги. Деревня расположена на возвышенности, которую огибает Сундоба. Выше по течению на том же берегу деревня Головичино. Ниже по течению на этом же правом берегу деревня Кушляево. Деревня расположена к северу от автомобильной дороги Рыбинск-Шашково, к ней ведёт просёлочная дорога по берегу Сундобы на деревню Гаврилово. Основная улица деревни ориентирована параллельно реке .

Деревня Быкова указана на плане Генерального межевания Рыбинского уезда 1792 года.

На 1 января 2007 года в посёлке числилось 7 постоянных жителей . Почтовое отделение в Назарово обслуживает в Старом Быково 18 домов.

Примечания 

Населённые пункты Назаровского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области